A7, A 7  eller A-7 kan syfta på:

 A7 – ett pappersformat, se A-format
 Audi A7 – en bilmodell från Audi
 A7 (sittvagn) – en järnvägsvagn
 A7 – svenskt ånglok, se H3/A6/A7
 A 7 – ett svenskt artilleriregemente, se Gotlands artilleriregemente
 Vought A-7 Corsair II – ett amerikanskt jaktflyg

Motorvägar
 A7 (motorväg, Belgien)
 A7 (motorväg, Frankrike)
 A7 (motorväg, Grekland)
 A7 (motorväg, Italien)
 A7 (motorväg, Kroatien)
 A7 (motorväg, Luxemburg)
 A7 (motorväg, Marocko)
 A7 (motorväg, Nederländerna)
 A7 (motorväg, Schweiz)
 A7 (motorväg, Slovenien)
 A-7 (motorväg, Spanien)
 A7 (motorväg, Tyskland)
 A7 (motorväg, Österrike)